Gege ist der Name von

 Gege (Inkhundla), Verwaltungseinheit in der Region Shiselweni in Eswatini
 Gege (Ort), Ort in der Region Shiselweni in Eswatini
 Admilson Estaline Dias de Barros, bekannt als Gegé (* 1988), kapverdischer Fußballspieler
 Gege (Titel), mandschurischer Adelstitel